Neuneck steht für:

 Neuneck, eine geometrische Figur
 Neuneck (Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht
 Neuneck (Glatten), Ortsteil von Glatten, Baden-Württemberg
 anderer Name der Ruine Neudegg bei Pulkau, Niederösterreich

Neuneck ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Apollonia Elisabeth von Neuneck († 1677), Adelige, Kanonissin, Wohltäterin der Kirche
 Götz Neuneck (* 1954), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Burg Altneuneck
 Burg Nünegg
 Neuenegg
 Neunecker